X és la 24a lletra de l'alfabet llatí.

X té altres significats i usos:

 Física: 
Raigs X, un tipus de radiació.
Planeta X, planeta hipotètic als afores del sistema solar
 Biologia: Cromosoma X, cromosoma sexual dels mamífers.
 Matemàtiques: Eix de les x, eix X, o eix OX, noms habituals d'un dels eixos coordenats cartesians, i de l'eix d'abscisses al pla cartesià.
 Enginyeria: 
Banda X, una banda de freqüències de l'espectre electromagnètic.
Avions X, aeronaus experimentals nord-americanes
 Informàtica: 
Mac OS X, un sistema operatiu.
X_Window_System, o les X, un sistema de finestres en Unix.
 Persones: Malcolm X, activista pels drets humans.
 Cultura i espectacles: 
Cinema X, pel·lícula X, o classificada X: de gènere pornogràfic.
The X-Files, sèrie de televisió de ciència-ficció
X-Men, un còmic de Marvel.
X Japan, grup de rock japonès
 Altres:
Convenció X, convenció d'escriptura en esperanto.
Generació X, generació, en la cultura occidental, dels nascuts entre principis dels 1960 i principis dels 1980.

Representació de variables o entitats 
En ciència la lletra X (o les seves variants) pot representar diverses coses:
 Matemàtiques
x és el nom més habitual per a una variable en una funció, o per a una incògnita en una equació. A conseqüència d'això, en llenguatge comú és habitual usar X per a referir-se a una persona, quantitat, etc indeterminades o desconegudes: la X del GAL, per cada operació es cobra una comissió X, etc.
 En àlgebra, x o X és el símbol habitual de la indeterminada en un polinomi.
 En geometria, x és el nom més usual de l'abscissa en el pla cartesià.
 En geometria diferencial,  (X gòtica) és una de les notacions usades per a representar el conjunt dels camps vectorials en una varietat.
 Física: x acostuma a representar una de les coordenades de la posició; x o  acostuma a representar la posició d'una partícula.
 Enginyeria elèctrica: X és el símbol usual de la reactància.
 Química: X representa un halur en fórmules químiques.

Símbols similars 
X o símbols similars s'usen també:
 Matemàtiques: 
el signe de multiplicar × s'usa per a representar: 
la multiplicació de dos nombres, 
 el producte cartesià de dos conjunts, o
el producte vectorial de dos vectors de R3.
el signe de multiplicar encerclat ⊗ s'usa per a representar el producte tensorial d'espais vectorials, vectors, tensors, mòduls, àlgebres, etc.
 Informàtica: X representa la velocitat base d'enregistrament en un disc òptic.
 En els països anglosaxons X representa paraules que tenen a veure amb una creu, i en acrònims s'usa per abreujar "cross", o "extra" (talla XL).
 Biologia: el símbol × s'usa per a denotar un híbrid
 X és la xifra romana que representa el valor de 10.
 x, en llenguatge SMS en català, abreuja "per" (com en 4x4) o denota un petó.